Stora Färgen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Färgen, Småland, sjö i Hylte kommun,  (6,27 km²)
Stora Färgen, Västergötland, sjö i Alingsås kommun,  (6,03 km²)

Se även
Färgen (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn